Gunfire – film del 1934 diretto da Harry L. Fraser
Gunfire – film del 1950 diretto da William Berke